Характери́стика — документ, який містить відомості про ділові якості працівника й відгуки про його службу, суспільну діяльність. Власник може вимагати службову характеристику тільки у випадках, передбачених законодавством.

Реквізити 

 Назва виду документа.
 Заголовок (прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку особи, якій видається характеристика; рік або повна дата народження; посада;при потребі — місце проживання).
 Текст, який містить такі відомості: 
— трудова діяльність працівника;
— ставлення до службових обов'язків та трудової дисципліни;
— моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колективу);
— висновки;
— призначення характеристики (при потребі).
 Дата складання.
 Підпис керівника установи (при потребі — інших відповідальних осіб).
 Печатка.

Оформлення 
Характеристика оформляється на стандартному аркуші паперу у двох примірниках: перший видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.

• Основні реквізити характеристики: 

1. Назва документа й прізвище, ім'я, по батькові того, кому видається характеристика. 

2. Рік народження, освіта.
 
3. Текст, де зазначено, з якого часу працює чи вчиться особа, як ставиться до виконання своїх службових обов'язків, який має рівень професійної майстерності, авторитет у колективі.
 
4. Дата складання. 

5. Підпис відповідальної службової особи й гербова печатка організації, яка видала характеристику.

Джерела 
 Як написати характеристику

Посилання 
 Характеристика особи // 

Кадрова документація
Документознавство
Документи